Johann Muxel ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Muxel (1786–1842), deutscher Maler
 Johann Baptist Muxel (1791–1814), deutscher Maler
 Johann Nepomuk Muxel (1790–1870), deutscher Zeichner und Radierer